Bătrâneanu, Bătrîneanu:
 Alexandru Bătrâneanu, un revoluționar român din Transilvania de la 1848
 Mihai Bătrâneanu, un om de afaceri român, cunoscut în special pentru fondarea companiei PC NET

Vezi și 
 Bătrâni (Bătrîni)
 Bătrâna (Bătrîna)
 Bătrânești (Bătrînești)
 Bătrân (Bătrîn)

Nume de familie românești